Yalçın Ayhan (Istanboel, 1 mei 1982) is een voormalige Turks voetballer die doorgaans als verdediger speelde.

Carrièrestatistieken

Externe links 
 Statistieken op tff.org

Turks voetballer